Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Cangakan (Kanor), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Cangakan (Karanganyar), een plaats in het regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java
 Cangakan (Kasreman), een plaats in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java